Дьярфаш () — венгерская фамилия.

Известные носители:
  (род. 1945) — венгерский математик; сын следующего.
 Дьярфаш, Миклош (1915—1992) — венгерский драматург.